HMS Arholma kan syfta på:

 – en minsvepare i svenska flottan sjösatt 1937
 – ett minröjningsfartyg i svenska flottan sjösatt 1984

Se även
Arholma